Javorový vrch (1076 m) – szczyt w Magurze Orawskiej na Słowacji
 Javorový vrch (731 m)– szczyt w Łańcuchu Wielkofatrzańskim na Słowacji